Брандон има више значења:
 Брандон (Флорида)
 Брандон (Вермонт)
 Брандон (Колорадо)
 Брандон (Ајова)
 Брандон (Јужна Дакота)
 Брандон (Висконсин)
 Брандон (Минесота)
 Брандон (Мисисипи)